Ефтята — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефтята — деревня в составе Добрянского городского округа Пермского края.
 Ефтята — деревня в Кишертском районе Пермского края.